

Architettura
 Villino Wille – edificio storico di Roma

Persone
 André Wille – calciatore svizzero
 Johann Georg Wille – incisore tedesco
 Joop Wille – calciatore olandese
 Sigrid Wille – ex fondista tedesca
 Ulrich Wille – generale e militare svizzero